Ablington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Ablington – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)